Vahur ist ein estnischer männlicher Vorname literarischen Ursprungs.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name Vahur wurde von dem estnischen Schriftsteller Eduard Bornhöhe für eine Person in seinem 1880 erschienenen Roman Tasuja geprägt; möglicherweise ist der Name abgeleitet von estn. vahva = „großartig, super“.

Namensträger 

 Vahur Aabrams (* 1975), estnischer Germanist und Übersetzer
 Vahur Afanasjev (1979–2021), estnischer Schriftsteller und Musiker
 Vahur Karus (* 20. Jhd.), estnischer Brigadegeneral
 Vahur Kraft (* 1961), estnischer Wirtschaftswissenschaftler und Politiker
 Jaan-Vahur Kruusvall (1940–2012), estnischer Schriftsteller
 Vahur Tasane (* 1983), estnischer Nordischer Kombinierer und Skispringer
 Vahur Teppan (* 1985), estnischer Skilangläufer

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Estnischer Personenname
Literarischer Personenname